Condició física
 Condició humana
 Condició lògica
 Condició matemàtica
 Condició política